Амплијасион Бенито Хуарез има више значења:

 Амплијасион Бенито Хуарез (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Амплијасион Бенито Хуарез (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Амплијасион Бенито Хуарез (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Амплијасион Бенито Хуарез (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Амплијасион Бенито Хуарез (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику